Bamlett ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Bamlett (1882–1941), englischer Fußballtrainer und Schiedsrichter
 Thomas Bamlett (1880–1913), englischer Fußballspieler